Ogoa är ett släkte av fjärilar. Ogoa ingår i familjen tofsspinnare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Tofsspinnare
Ogoa